«Продано» — название двух музыкальных альбомов:
 Продано! — альбом Янки Дягилевой.
 Продано — альбом Боя Джорджа.